Белозерская:

Улицы 
 Белозерская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Фамилия 
 Белозерская, Любовь Евгеньевна (1895—1987) — вторая жена писателя М. А. Булгакова.
 Белозерская, Надежда Александровна (1838—1912) — русская переводчица, педагог, историк, литератор, журналист.

См. также 
 Белозерская волость
 Белозерская гряда
 Белозерская культура
 Белозерская провинция
 Белозерская улица
 Белозерская уставная грамота
 Белозерский
 Белозерское
 Белозерск